Бе́лгород может означать:

Населённые пункты 
 Белгород — город на юго-западе России.
 Белгород-Днестровский — город на юго-западе Украины.
 Белгород Киевский — древнерусский город, резиденция великих князей Киевских.
 Белгород Рязанский — исчезнувший город Рязанского княжества.
 Белгород — крепость Тверского княжества.

Исторические, болгарские 
 Белградская крепость, западная.
 Алба-Юлия, северная крепость Болгарского царства.
 Белгород-Днестровский, восточная крепость.
 Крепость Берат, южная.

Транспорт 
 Белгород — аэропорт города Белгорода.
 Белгород — узловая станция Юго-Восточной железной дороги, основная железнодорожная станция города Белгорода (1869).
 Белгород-Сумской — станция Юго-Восточной железной дороги, расположена в городе Белгороде.
 Белгород — автовокзал города Белгорода.
 Белгород-Днестровский — станция Одесской железной дороги, расположена в городе Белгороде-Днестровском (Украина).

Спорт 
 Белгород — команда по хоккею с шайбой из города Белгорода.

Техника 
 К-329 «Белгород» — действующая российская научно-исследовательская атомная подводная лодка класса АПЛ «Антей».

Космос 
 (9612) Белгород — астероид, названный в честь Белгорода.

СМИ 
 Белгород — филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Белгородской области.

См. также 
 Ново-Белгород
 Белгород-Днестровский
 Белгородцев
 Белград